Pfaffenöd ist der Ortsname von

 Pfaffenöd (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Pfaffenöd (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Pfaffenöd (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern